Олексій Дорошенко — український рок-музикант. Барабанщик українського гурту Dруга Ріка з початку його заснування у 1996 році.

Народився 27 березня 1977 року у місті Житомир. 
 
Саме з подачі барабанника групи Олексія Дорошенка були створені пісні «Дискомода» з альбому «Мода» (2008) та «Стоп» з альбому «Supernation» (2014). Також саме він привів до гурту другого гітариста гурту — Сергія Беліченка у 1998 році, який замінив попередника — Тараса Мельничука.

У 2011 році став офіційним представником Ahead в Україні.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту «Dруга Ріка» 
 Тексти пісень гурту Dруга Ріка 
 Друга Ріка на YouTube 
 Dруга ріка в музичній енциклопедії
 Dруга Ріка: биография, фото, лучшие песни 
 Українські пісні: гурт Dруга Ріка

Відео 
 Олексій Дорошенко про п'ятницю 13-го 

Українські ударники
Українські музиканти
Українські рок-музиканти
Друга Ріка